Bohemians Praha může označovat dva různé sportovní subjekty:

 TJ Bohemians Praha – sportovní klub sdružující oddíly v různých sportovních odvětvích
 HC Bohemians Praha – klub ledního hokeje
 Bohemians Praha (šachy) – šachový klub
 Bohemians Praha 1905 – samostatný fotbalový klub
 FC Bohemians Praha – původní fotbalový klub Bohemians Praha, t.č. v konkurzu
 FK Bohemians Praha – samostatný fotbalový klub (bývalý FC Střížkov Praha 9)